Дрок:

 Дрок — род растений семейства Бобовые (Fabaceae), произрастающих в Евразии и в Северной Америке.
 Дрок красильный 
 Дрок распростёртый 
 Дрок, Константин Леонидович (род. 1919) — украинский поэт.